Il singolare del Camparini Gioielli Cup 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Paolo Lorenzi era il detentore del titolo, ma quest'anno ha partecipato al Torneo di Wimbledon.

Carlos Berlocq ha battuto in finale 6–0, 7–6(1) Pablo Andújar.

Teste di serie

  Filippo Volandri (quarti di finale)
  Thiago Alves (secondo turno)
  Daniel Köllerer (quarti di finale)
  Simone Bolelli (primo turno)

 Pablo Andújar (finale)
 Kevin Kim (secondo turno)
 Federico Delbonis (semifinali)
 Josselin Ouanna (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Camparini Gioielli Cup 2010